Старая Боло́тница — деревня в Крестецком районе Новгородской области, входит в состав Крестецкого городского поселения.

География 
Деревня Старая Болотница расположена на реке Холова, в 5,3 км к северу от деревни Старое Рахино, в 6,5 км к юго-востоку от посёлка Крестцы.

На юге примыкает к деревне Долгий Бор.

Население 
В 2002 — 26.

В 1908 году в деревне Старая Болотница проживали 93 человека.

Общая динамика населения Рахинской волости в 1909—1917 годах позволяет предположить 115 человек к 1917 году.

Население сокращалось вследствие Великой Отечественной Войны, урбанизации.

История 
В писцовых книгах XVI века деревня Болотница перечислена за Новиком, человеком Ивана Ивановича Линёва «Сомова», крупного новгородского землевладельца.

В 1776—1796, 1802—1922 деревня Болотница — в образованном Крестецком уезде, а в 1796—1802, 1922—1927 — в Валдайском уезде Новгородской губернии.

С начала XIX века до 1922 — в Рахинской волости Крестецкого уезда.

Деревня Болотница отмечена на картах 1788(лист 53), 1812, 1816, 1826—1840.

Через Старую Болотницу проходил Старо-Московский тракт.

В 1908 в деревне Старая Болотница было 25 дворов и 24 дома.

В 1965 деревня Старая Болотница вошла в совхоз «Крестецкий».

Примечания 

Населённые пункты Крестецкого района